Slovo výseč má více významů:

 výseč (architektura) – v architektuře útvar členící klenbu
 v geometrii je výseč užívána v těchto významech:
 kruhovou výseč – rovinný geometrický útvar
 kulovou výseč – prostorový geometrický útvar